Зи́сис Ври́зас (; 9 ноября 1973, Кавала) — греческий футболист, нападающий. Выступал за сборную Греции, в её составе стал чемпионом Европы.

Карьера

В клубах 
Зисис Вризас начал играть в футбол в команде «Ксанти» в 1991 году. Его дебют состоялся 9 февраля 1992 года - в игре с командой «Лариса». В общей сложности, с 1991 по 1996 год в этом клубе он сыграл 141 матч в чемпионате и Кубке Греции. Потом до 2000 года Вризас был игроком ПАОК. С 2000 года по 2006 Сизис выступал в Италии, за команды «Перуджа», «Фиорентина» и «Торино». Из «Фиорентины» на сезон 2004/05 отдавался в аренду в испанскую «Сельту», которая играла в Сегунде. Завершал карьеру там же, где и начал, в клубах «Ксанти» и ПАОК, в которых провёл по одному сезону — 2006/07 и 2007/08. Завершение футбольной карьеры Вризаса, 6 января 2008 года, состоялось опять в игре с командой «Лариса» - так же, как и во время его дебюта.

За время своей карьеры Вризас забил более 100 голов в 500 матчах, в которых он принял участие.

2 января 2008 года на Вризаса была возложена обязанность технического директора команды, а 9 октября 2009 года — после ухода Теодороса Загоракиса — он занял место президента ПАОК, от которого отказался 11 августа того же года. После вторичного отказа Загоракиса от президентства в январе 2012 года президентом ПАОК на основе единогласного решения совета управления клуба вновь был избран Зисис Вризас.

В сборной 
В национальной сборной Греции Зисис Вризас дебютировал 27 апреля 1994 года, в товарищеском матче против Саудовской Аравии. Первый гол забил 25 января 1995 года в ворота сборной Кипра. На Евро 2004 Вризас сыграл 5 матчей из 6 и забил гол сборной России. На следующем турнире — Кубке конфедераций Зисис принял участие уже во всех 3 играх.

Достижения 
  Сборная Греции
 Чемпион Европы: 2004

Примечания

Ссылки 
 
 
 

Футболисты Греции
Игроки ФК «Ксанти»
Игроки ФК ПАОК
Игроки ФК «Перуджа»
Игроки ФК «Фиорентина»
Игроки ФК «Сельта»
Игроки ФК «Торино»
Игроки сборной Греции по футболу
Чемпионы Европы по футболу